Rådström ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Rådström (* 1995), schwedischer Rallyefahrer 
 Hans Rådström (1919–1970), schwedischer Mathematiker
 Karin Rådström (* 1979), schwedische Ingenieurin und Managerin
 Niklas Rådström (* 1953), schwedischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Pär Rådström (1925–1963), schwedischer Schriftsteller und Journalist
 Thomas Rådström (* 1966), schwedischer Rallyefahrer